«Горбу́н»''' — название нескольких фильмов. Может означать:
 «Горбун» — французский фильм 1944 года режиссёра Жана Деланнуа.
 «Горбун» — французский фильм 1959 года режиссёра Андре Юнебеля.
 «Горбун» — французский фильм 1997 года режиссёра Филиппа де Брока.